Malone kan syfta på:

 Malone (film) – en amerikansk film från 1987 i regi av Harley Cokeliss

Geografi

Antarktis 

 Mount Malone,

Italien 

 Torrente Malone, vattendrag, Piemonte,

USA 

 Malone, Florida, Jackson County, 
 Malone, Texas, Hill County, 
 Malone, New York, New York, Franklin County, 
 Malone, Washington, Grays Harbor County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar